Appoggiature, dans le domaine mélodique de la musique tonale occidentale : un ornement — généralement noté au moyen de figures de notes de taille inférieure — destiné à agrémenter la mélodie principale. Dans ce sens-là, on peut dire aussi : « appoggiature mélodique ».

 Appoggiature, dans le domaine harmonique de la musique tonale occidentale : une note étrangère non préparée, se substituant passagèrement à l'une des notes d'un accord. Dans ce sens-là, on peut dire aussi : « appoggiature harmonique ».
Si une appoggiature mélodique produit toujours une appoggiature harmonique, en revanche, une appoggiature harmonique n'est pas toujours notée au moyen d'une appoggiature mélodique.

en:Ornament (music)#Appoggiatura